Подишу има више значења:

 Подишу (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Подишу (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији